Democrata FC (Bahia), Braziliaanse voetbalclub uit Salvador de Bahia
 Democrata FC (Minas Gerais), Braziliaanse voetbalclub uit Sete Lagoas, Minas Gerais